Michael Andersson – szwedzki kolarz
 Michael Andersson – szwedzki piłkarz